Le terme podium désigne notamment :

Installation 

Un podium peut être :
 un podium, un type de substruction ;
 un podium, une estrade pour les compétitions.

Média et littérature 
 Podium, magazine repris par le chanteur Claude François ;
 Podium, roman de Yann Moix (2002) ;
 Podium, film de Yann Moix (2004) tiré du roman de même nom.

Géographie 
 Un podium est un relief en hauteur, une éminence de taille variable, et qui est très utilisé en toponymie française sous de très nombreuses variantes, dont puy, puits, et dans le Sud de la France, pey, pi, pié, pied, poet.

Notes et références 

Toponymie